Mit den Waffen einer Frau ist der Titel folgender Filme:

 Mit den Waffen einer Frau (1958), französischer Spielfilm aus dem Jahr 1958
 Mit den Waffen einer Frau – Gold im Visier!, deutscher Dokumentarfilm aus dem Jahr 2007

Siehe auch:
 Die Waffen der Frauen, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1988
 Everly – Die Waffen einer Frau, US-amerikanischer Actionthriller aus dem Jahr 2014